RHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reykhólar (Islanda)
Rha – divinità egiziana